Adebahr ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adebahr (1924–2008), deutscher Gerichtsmediziner
 Maria Adebahr, deutsche Diplomatin; Sprecherin des Auswärtigen Amtes